Ге́рхард III (): Герхард III (ум. 1118/1124) — граф Юлиха (1081 1118/24).
 Герхард III (ок. 1185 1229) — граф Гелдерна и Зютфена (1207—29).
 Герхард III (ок. 1293 1340) — граф Гольштейн-Рендсбурга (1304—40), герцог Шлезвига (1326—30), администратор королевства Дания (1332—40).
 Герхард III (1319—1383) — граф фон Хойя (1324—83).